Klockesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klockesjön, Halland, sjö i Laholms kommun, 
Klockesjö, sjö i Ljungby kommun,  (7,48 ha)
Klockesjön, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (2,69 km²)
Klockesjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (26,5 ha)

Se även
Klocksjön, sjö i Markaryds kommun,  (7,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn